The Blob kan syfta på:

The Blob – originaltiteln för filmen Faran från skyn (1958)
The Blob – originaltiteln på en film från 1988, nyinspelning av ovanstående film, se Panik (film, 1988)
The Blob (seriefigur) – namnet på en figur i serier med X-Men
De Blob – titeln på ett TV-spel (2008)
De Blob 2 – ett plattforms/pusselspel och uppföljaren till spelet De Blob

Se även
Blob – flera